Pischon steht für:
 Pischon (Fluss)

Personen:
 Bernhard Pischon (1912–1999), Dreher, kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Friedrich August Pischon (1785–1857), deutscher Pädagoge, Theologe und Publizist
 Johann Karl Pischon (1764–1805), ev.-ref. Domprediger und Hofprediger zu Potsdam
 Marie Pischon (1856–1928), deutsche Malerin